Села:
 Забрідь — Закарпатська область, Ужгородський район
 Забрідь — Закарпатська область, Хустський район